L'Institut Universitaire de Technologie Jean Moulin est un IUT créé en 1994. Il s'agit d'un  institut interne à l'université de Lyon III. En , il a emménagé dans ses propres locaux, au 88 rue Pasteur, dans le  de Lyon. L’IUT est composé de quatre Bachelor Universitaire de technologie (BUT) anciennement Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), sept licences professionnelles et d’un Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques Internationales (DUETI).

Présidents successifs 

 Emile François CALOT fondateur et Directeur pendant 2 mandats
 Thierry DEBARD 1 mandat
 Sylvain CORNIC 2 mandats
 Jérôme TRAVARD Directeur actuel

Projets d'envergure 
En Information et Communication, la demande de l'option journaliste a été refusée. 

Les licences professionnelles créées à l'origine, n'étaient pas rattachées aux départements de l’Institut.

Un BUT InfoCom  assuré conjointement avec l'université égyptienne El Alamein ouvrira ses portes pendant l'année universitaire 2022-2023.

Liens externes 
 Site officiel

Lyon 3
Établissement scolaire fondé en 1994
Université Lyon-III